Выборы депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии пятого созыва состоялись в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

В отличие от прошлых выборов, на которых по смешанной системе избиралось 73 депутата, на этих выборах избиралось 50 депутатов по партийным спискам (пропорциональная система). Для попадания в нарсобрание партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий депутатов — пять лет.

Председатель республиканского избиркома — Мехти Байтоков.

Изменения законов о выборах 
10 апреля 2014 года депутаты парламента единогласно приняли законопроект, который заменил смешанную систему на пропорциональную, то есть только по партийным спискам. Кроме того, количество мест в парламенте было уменьшено с 73 до 50. Инициатива об изменении избирательной системы исходила от фракции «Единой России». При этом сохранилось неравное соотношение пропорциональной и мажоритарной частей – 26/24. Республиканский список теперь должен разбиваться на 24 территориальные группы вместо 12. То есть число депутатов и одномандатных округов сократилось, а число групп увеличилось.

В мае 2014 года был снижен заградительный барьер с 7% до 5%.

Выдвижение и регистрация 
Партии выдвигали списки кандидатов по единому республиканскому округу.

Без сбора подписей избирателей могли выдвигать списки семь партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты России» и «Коммунисты России».

Всего списки выдвинули 12 партий, но зарегистрированы были только списки 7 партий — те, кому не требовалось собирать подписи. Ни одна партия, пытавшаяся зарегистрироваться для участия в выборах через сбор подписей, допущена не была. Партиям «Народ против коррупции» и «Российский объединённый трудовой фронт», «Народная партия „За женщин России“» и «Партия возрождения России» было отказано в регистрации из-за того, что они не смогли собрать нужного числа подписей. Партия «Российский общенародный союз» не была допущена, поскольку её подписи были сочтены сомнительными.

Партии «Яблоко» и «Рот Фронт» заявили, что отказы в регистрации были необоснованные.

Партия «Коммунисты России», имевшая право на регистрацию без сбора подписей, смогла зарегистрировать список кандидатов. Однако затем республиканский избирком обратился в Верховный суд КЧР с просьбой отменить свое же решение о регистрации списка «Коммунистов России». 22 августа суд удовлетворил заявление об отмене регистрации списка.

Результаты 
В выборах в приняли участие 209 027 человек из 309 409, таким образом явка избирателей составила 67,55 %. 

Сразу после выборов от депутатского мандата ожидаемо отказался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов («Единая Россия»). Мандат был передан следующему по списку кандидату Хамзету Джумаеву.

На первую сессию Народного Собрания Карачаево-Черкесии V созыва депутаты собрались 24 сентября 2014. Спикером республиканского парламента был избран Александр Иванов. Также был избран представитель законодательной власти Карачаево-Черкесии в Совете Федерации, им вновь стал Мурат Суюнчев.

Примечания

Ссылки 
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Выборы в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкессия
Карачаево-Черкессия